Novomoskovsk kan avse följande:

Geografi 
 Novomoskovsk, Ryssland – stad i Tula oblast, Ryssland
 Novomoskovsk, Ukraina – stad i Dnipropetrovsk oblast, Ukraina